

Patronyme 

 Antoine Sanguin de Meudon (15021559), cardinal et grand aumônier de France;
 Denis Sanguin de Saint-Pavin (15951670), poète libertin français;
 Nicolas Sanguin évêque de Senlis
 Denis Sanguin de Livry (vers 1621-1702) évêque de Senlis (1651-1702) ;
 Louis Sanguin, marquis de Livry (16791741), militaire français;
 François-Hyppolite Sanguin, marquis de Livry (17141789), officier de marine français, fils du précédent;
 André-Louis Sanguin (* 1945), géographe français et canadien;

Toponyme 

 Sanguin, Sanquin, Sangwin ou Sehnkwehn, rivière et localité libérienne du comté de Sinoe

Science 
 Sanguin: terme de la médecine de la Grèce antique

Mycologie 
 Le sanguin, autre nom du lactaire délicieux

Voir aussi 

Patronyme français